John Nicholson (coureur), Nieuw-Zeelands autocoureur
 John Nicholson (officier), officier van de Britse Oostindische Compagnie, bekend als de held van Delhi
 John Nicholson (wielrenner), Australisch wielrenner